blizna – pozostałość po zagojeniu się rany
 Blizna – niewielka rzeczka na Suwalszczyźnie
 Blizna – polski film Krzysztofa Kieślowskiego
 Blizna – powieść brytyjskiego pisarza Chiny Miéville’a
 Blizna – autobiografia Anthony'ego Kiedisa
 Blizna – album Renaty Przemyk
 Blizna – album Tatiany Okupnik
 Blizna – wieś w Czarnogórze, w gminie Podgorica

Miejscowości w Polsce: 

 Blizna – wieś w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ostrów 
 Blizna – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Nowinka
 Blizna – kolejowy przystanek osobowy tamże
 Blizna – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Nowinka
 Blizna – dawna wieś w woj. wielkopolskim, obecnie część miasta Koła